Эккард () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эккард, Джон Жиль (1720—1779) — английский художник немецкого происхождения.
 Эккард, Иоганн (1553—1611) — немецкий композитор духовной музыки и капельмейстер.
 Эккард, Макс (1914—1998) — немецкий актёр.